Ел Паленке има више значења:

 Ел Паленке (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Паленке (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паленке (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паленке, Нуева Јорк (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паленке (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паленке (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паленке (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паленке (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паленке (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паленке (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Паленке, Хосе Сантос Кадена (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Паленке (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паленке (Сан Антонио де ла Кал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паленке (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Паленке (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Паленке (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Паленке (Азакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Паленке (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Паленке (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Паленке (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Паленке (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику